Dios Padre kan syfta på orter i Mexiko:

Dios Padre (delstaten Mexiko)
Dios Padre, Hidalgo